Название Every Little Thing может относиться к следующим понятиям:
 Every Little Thing (группа) — японский поп-дуэт
 Every Little Thing — песня группы «Битлз» с альбома Beatles for Sale  (позже перепетая группой Yes)
 Every Little Thing (песня Карлин Картер) — песня американской исполнительницы Карлин Картер
 Every Little Thing (песня Delirious?) — песня группы Delirious? с альбома World Service (2003)
 Every Little Thing (песня Джеффа Линна) — песня Джеффа Линна

См. также 
 Every Little Thing She Does Is Magic — песня британской группы The Police с альбома Ghost in the Machine.